Der bestrafte Don Juan steht für:

 Der bestrafte Don Juan (1910), deutscher Stummfilm
 Der bestrafte Don Juan (1916), deutscher Stummfilm mit Paul Heidemann